Le terme Philias constitue un prénom d'origine française. Ce terme peut se référer à:

Personnalités
Lionel Philias Coderre, personnalité politique canadienne.
Joseph-Philias Morin, personnalité politique canadienne.
Georges-Philias Vanier, diplomate canadien.
Joseph Léo Philias Bouchard (? - ), un militaire canadien natif de Rivière-du-Loup au Bas-Saint-Laurent (Québec) qui perdit la vie durant la campagne de Sicile de la Seconde Guerre mondiale.

Toponymes
Lac Philias, lac de Mont-Élie (Québec), Laurentides (région administrative), au Québec, au Canada.
Lac à Philias, plan d'eau de Val-des-Lacs, Laurentides (région administrative), au Québec, au Canada.
Rivière à Philias, affluent de la rivière Portneuf, MRC La Haute-Côte-Nord, Côte-Nord, Québec, Canada.
Ruisseau Philias-Bissonnette, cours d'eau de Saint-Marc-sur-Richelieu, MRC La Vallée-du-Richelieu, Montérégie, au Québec, du Canada
Côte à Philias, plage des Îles de la Madeleine, région administrative de Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, au Québec, Canada.
Parc Philias-Desrochers, parc public de Montréal-Est,  au Québec, du Canada